Сливне — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан
 Сливне — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область, Росія